Викторија Баденска (Карлсруе, 7. август 1862 - Рим, 4. април 1930) је била супруга Густафа V и краљица Шведске. Била је кћерка Фридриха I, великог војводе од Бадена и Лујзе од Пруске.

Породично стабло 

Рођени 1862.
Умрли 1930.